Peterborough—Kawartha (auparavant Peterborough) est une circonscription électorale fédérale et provinciale en Ontario (Canada).

La députée actuelle est la conservatrice Michelle Ferreri, élue le 20 septembre 2021.

Circonscription fédérale 

La circonscription au nord-est de Toronto comprend la ville de Peterborough et de la plus grande partie de son comté.

Les circonscriptions limitrophes sont Haliburton—Kawartha Lakes—Brock, Prince Edward—Hastings et Northumberland—Quinte West. 

Elle possède une population de 110 887 dont 91 361 électeurs sur une superficie de 2 175 km².

Résultats électoraux 

Source : Élections Canada

Historique
La circonscription de Peterborough a été créée en 1953 d'une partie de Peterborough-Ouest.

Références 

Circonscription fédérale en Ontario
Peterborough (Ontario)